Thraustila est un anthroponyme gotique composé de l'élément trausti (« confiance, aide, protection ») et du suffixe diminutif -ila, porté par :
 Thraustila, roi des Gépides ;
 Thraustila, officier barbare proche d'Aetius.